Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były trzecimi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano w dniach 17 – 20 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz pierwszy raz w tym sezonie w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Pokljuce

Uwagi

Bibliografia 
 

Pokljuka
2015 w Słowenii
Biathlon w Słowenii